Zestawienie meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej kobiet prowadzonej przez Piotra Makowskiego:

Oficjalne mecze międzypaństwowe 

|-
!colspan=7 | 2013

|-
!colspan=7 | 2014

|}

Bilans spotkań według krajów

Bilans spotkań według imprezy

Mecze towarzyskie i sparingowe 

|-
!colspan=7 | 2013

|}
Bilans:
 zwycięstwa - porażki: 5-3
 sety wygrane - sety przegrane: 18-13

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet